Les mots tuberculatus (masculin), tuberculata (féminin) et tuberculatum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif du latin scientifique, construit sur le nom latin . Ils signifient donc « qui porte une excroissance ».

En taxonomie, ils sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales dont la morphologie présente une excroissance notable. Pour les articles consacrés à de telles espèces ou sous-espèces, voir les listes générées automatiquement : tuberculatus, tuberculata, tuberculatum.

Notes et références 

Épithète spécifique